Штробах — немецкая фамилия.
 Штробах, Райнер (1958) — восточно-германский пловец.
 Штробах, Кирстен (1961) — восточно-германская гребчиха.